Exiga bezeichnet:

 das Automodell Subaru Exiga
 den Nachnamen des Volleyball-Profis Jean-François Exiga